Украинские фамилии — родовые фамилии, которые возникли в украиноязычной среде в процессе этногенеза украинского народа и формирования украинской нации.

Украинские фамилии имеют разнообразную морфологию формирования и различные источники происхождения. Наиболее распространенными являются фамилии, образованные при помощи суффиксами -енко на Приднепровье, а также -ук, -юк (на Западном Полесье, Волыни и Подолье).

Фамилия

Типичные окончания и суффиксы украинских фамилий

-енко 
 -енко (-энко): патронимический суффикс, зафиксированный в звательном падеже. Типичен для казаков, горожан и крестьян Надднепрянской Украины. Примеры: Шевченко, Василенко, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Кулишенко, , , Кузьменко, Ноженко, Малюченко, Худенко, Ярошенко, Яценко, Солодченко, Сударенко, Стерненко, Сауленко, Сидоренко, Синенко, Кушнаренко, Петраченко, Порошенко, Прокопенко Федорченко, Гейченко, Гузенко, Лубенко, Гуличенко, Марченко, Мартыненко.

Фамилии с окончанием - енко являются наиболее распространёнными среди украинцев. Самые ранние упоминания относятся к XVI веку. В памятниках XVI века патронимы на -енко локализовались в основном на Подолье, изредка на Киевщине, Житомирщине, в Галиции. В XVII веке (по документам реестра 1649 года) они получают широкое распространение среди казаков Левобережья Днепра. В казацких реестрах, составленных после Зборовского договора 1649 года, фамилии на -енко имеют абсолютное численное превосходство над всеми остальными. В реестре Киевского полка наименования на -енко составляют 60 % от всего состава фамильных имён. Исследователь объяснил такое огромное количество названий на -енко в основном источнике украинский антропонимии XVII века тем обстоятельством, что в реестр записывались преимущественно молодые казаки, тогда как их родители получили наименование без суффикса -енко: Коваль и Коваленко, Швець и Шевченко.

Этот факт свидетельствует и о том, что фамильные формы в XVII веке ещё не имели той стабильности, которую они приобрели позже, в частности, антропонимы на -енко ещё не потеряли живой связи с общими словами, употребляемыми для обозначения сыновей по отцу. Эта связь прослеживается даже в первой половине XIX века, когда началось официальное внедрение фамилий среди широких масс населения.

По альтернативному мнению Льва Гумилёва, суффикс -енко имеет тюркское происхождение и связан с половцами.

Украинские фамилии данного типа Л. Г. Лопатинский связывал с адыгским ко — «сын»: Лысенко дословно «сын лысого», Ткаченко — «сын ткача» и т. п.

Во времена пребывания украинских земель в составе Российской империи, а также во времена вхождения Украины в СССР имела место русификация украинских фамилий, в том числе оканчивающихся на -енко. Русификация фамилий велась вследствие осознанной политики русификации, некомпетентности или низкого профессионализма работников российской/советской администрации (ЗАГСа, паспортных столов, сельсоветов), религиозных учреждений, военных структур (в частности, во время службы в армии) и репрессивно-карательных органов, которые записывали искаженные фамилии украинцев в юридические документы на русском языке (в частности, в метрические книги, свидетельства о рождении, паспорта). Так, к фамильному суффиксу -енко часто добавлялось -в (прим. Сильченко — Сильченков) или русифицировался корень, без изменения фамильного суффикса (прим. Хоменко — Фоменко).

Другие окончания и суффиксы 
 -ейк-: Шумейко, Андрусейко, Батейко, Пилипейко; 
 -очк-: Семочко, Толочко, Марочко
 -ко: Сирко, Забужко, Бутко, Цушко, Кличко, Сасько, Андрейко, Решетько.
 -ск- (-цк-) — топонимический суффикс (прилагательное), распространён также среди поляков, белорусов, словаков, чехов, македонцев, болгар, русских (великороссов), евреев (заимствовали). Часто встречается среди фамилий знати, первоначально шляхты (по названию герба либо родового поместья, например Вишневецкий — Вишневец), казаков и городского населения. У русских подобные фамилии характерны в основном для родового дворянства (Оболенский, Вяземский) и наречённых в традициях духовенства (Вознесенский, Рождественский), Дубицкий ;
-ский-  Береговский, Беньковский, Васильковский, Драбовский, Дубойский, Заремский, Завадский, Красносельский, Ленский, Ленковский, Лопушанский, Мединский, Неженский, Негулевский, Новинский, Пашковский, Пригодский, Разумовский, Семинский, Старосвитский, Стрихарский, Янковский
 -овск- (-ивский) (из польского) — разновидность топонимического суффикса -ский: Выговский, Вальковский, Котовский, Петровский, Корчевний, Масловский, Барановский, Яворивский;
 -евск- (из польского) — разновидность топонимического суффикса -ский: Трублаевский, Алчевский, Миклашевский, Гриневская, Гребневский;
 -ич (-ыч) — старославянский патронимический суффикс, аналогичный белорусским, польским, сербским и хорватским: Шуфрич, Зварыч, Андрухович, Шухевич;
 -ар (-арь): Токар, Кобзар, Житар, Рымар, Гончар;
 -ов (-ев): Шугаев, Паньков, Шинкарёв, Драгоманов, Костомаров, Турчинов. В Российской империи украинские фамилии иногда русифицировались путём добавления данных окончаний.
 -ив — притяжательный суффикс, родственный русскому -ов, характерен для Галичины, присоединяется к основе мужского имени. Примеры: Стецькив (родственное — Стецько), Каськив, Петрив, Иванив, Павлив, Федункив и т. д.
 -ий (; с ударением на последнем слоге, склоняется как существительное, у женщин не меняет формы и не склоняется): Палий, Передрий, Погомий, Лисий, Плаксий, Повалий, Червоний;
 -ый (-ой; ): Многогрешный, Мирный, Правый, Лысый, Карпенко-Карый, Навальный, Белый, Яловой, Яровой, Лановой, Горевой, Воловой ;

 -ей (вариант суффикса -ий в Закарпатье): Бачей, Гелетей;
 -ай: Чухрай, Бородай, Тягай;
 -ак (-як): Щербак, Хижняк, Коровяк, Худобяк, Чумак, Спивак, Грабчак;
 -ик (уменьшительный): Петрик, Павлик, Цуприк;
 -ник (обычно от названия профессии): Бердник, Пасичник, Линник, Колесник, Медяник (украинские фамилии с суффиксом -ник имеют также и некоторые евреи, происходящие с Украины);
 -ук (-юк) — патронимические суффиксы, которые указывают на смысловую или родственную принадлежность. Особенно характерны для Западной Украины (Волынь) и Надднепрянщины. Примеры: Хитрук, Полищук/Полещук (из Полесья), Тарасюк, Вичук, Ищук, Сердюк, Яценюк;
 -чук характерен для фамилий, образовавшихся от основ, оканчивающихся на -к: Кравчук, Корнейчук, Гайчук, Горобчук, Ковальчук; Осадчук. Некоторые исследователи утверждают тюркское происхождение фамильных суффиксов -ук / -юк, -чук либо тюркское влияние на закрепление их в украинском языке. 
 -ец: Коломоец, Таранец, Красинец, Дидовец
 -ба: Шкраба, Дзюба, Чикольба, Желиба, Кулибаба;
 -да: Негода, Майборода, Легойда, Джигурда;
 -ра: Петлюра, Бандера, Сосюра;
 -ла: Притула, Гамула;
 -ло: Северило, Трясило, Чикатило, Шамрыло, Шумило;
 -айло (возможно, из литовского): Мазайло, Стегайло, Предыбайло, Посидайло, Несвитайло, Недбайло
 -хно является огрубевшей производной формой собственного имени Лихно, Махно, Юхно Яхно;
 -ан: Колган, Бажан, Драган (Дараган), Жадан; 
 -ян: Гоян, Троян, Слободян, Стоян, Шиян;
 -шин (матронимический суффикс, имеющий притяжательное значение и присоединяющийся к основе женского прозвища на -ха): например, Федоришин — это сын Федорихи (жены Фёдора), Яцишин — сын Яцихи (жены Яця) и т. п. Характерен для Галичины и Закарпатья, а также для выходцев из северных областей. Суффикс -шен (Василишен, Никитишен, Кондратишен и т. п.) встречается реже и имеет, по-видимому, диалектный характер.
 -аш: Барабаш, Сабадаш, Фирташ, Белаш, Гармаш;
 -ань: Щербань, Довгань, Строкань, Ротань;
 -ин: хотя окончание -ин считается в основном русским, оно встречается и среди украинцев, например Бабин, Батурин, Вольвин, Досин, Шеманин;
 -ца: Билица, Квасница, Киселица, Кострица, Медуница, Паляница;
 -га: Басюга, Бельмега, Булига, Вервега, Верига, Герега, Голунга, Деренюга, Длябога, Досига, Карнага, Ломага, Мадрига, Нагога, Недвига, Некига, Рига, Сапига, Смага, Сопуга, Хоруга, Чепига, Чернега;
 -ака, -яка: Бурлака, Гайдамака, Мусияка;
 -ика: Заика, Кукурика, Музика, Партика, Привика, Фабрика, Цаприка;
 -ка: Бандурка, Бирка, Голубка, Грушка, Жилка, Здерка, Кавка, Ключка, Костка, Криска, Крупка, Медулька, Мишоловка, Муринка, Падалка, Плесканка, Фигурка, Цибулька, Цяпка, Шлихутка,Новопика;
 -та: Васюта, Кмита, Кухта, Лагута, Магомета, Максюта, Пихота, Плахта, Репета, Сикута, Ракита, Лехута;
 -ха: Заверуха (Завирюха), Капруха, Наталуха, Солодуха, Стреха, Четвертуха;
 -ьо: Беньо, Гаваньо, Дуцьо, Кузьо, Пахньо, Худьо, Цильо;
 -ля: Буруля (Боруля), Бушуля, Мигуля, Моргуля, Фасоля (Квасоля);
 -ня: Головня, Махиня, Потебня, Порохня;
 -ина: Иванина, Кулина, Михайлина, Солонина;
 -ыш: Бардыш, Гаврыш, Гладыш, Громыш, Даныш, Малыш, Скубыш, Черныш, Кныш;
 -ух, -юх, -ах: Андрух, Дидух, Балабух, Вантух, Ветух, Гладух, Гречух, Карпух, Китнюх, Ковтюх, Кутельмах, Куцах, Мелюх, Пинах, Стельмах, Шатух;
 -ач: Бородач, Головач, Горбач, Деркач, Копач, Косач, Лукач, Мордач, Мохнач, Пугач, Сикач, Ткач, Трач, Товкач, Цивкач;
 -ок: Бабок, Бобок, Божок, Волчок/Вовчок, Гнаток, Жданок, Жолток, Зубок, Пожиток, Попок, Снопок, Титок, Турок, Циганок, Шашок, Шрубок, Животок.
 -ун: Хлистун, Гарун, Мазун, Вередун, Балакун, Кордун, Вергун, Трясун, Прядун.
Некоторые фамилии образованы «нанизыванием» суффиксов, например Павлюченков (Павло → Павлюк → Павлюченко → Павлюченков).

Фамилии, образованные от названия профессии или вида деятельности 
 Бондар (Бондаренко, Бондарчук) — бондарь (производитель бочек, бочар);
 Бортнык — (от слова «борть»: дупло дерева) — бортевой пчеловод;
 Гармаш, Пушкар — артиллерист (пушкарь, от укр. «гармата» — пушка);
 Грабар — землекоп, гробокопатель;
 Гончар (Гончаренко, Гончарук) — (в переводе не нуждается);
 Коваль (Коваленко, Ковальчук) — кузнец;
 Колиснык (Колисныченко) — ремесленник, изготовлявший колёса, шасси для телег, плугов;
 Кравець (Кравченко, Кравчук) — портной;
 Кушнир (Кушниренко, Кушнирук, Кушнирчук) — меховщик;
 Лифарь — искажённое Лихвар, то есть лихварь, ростовщик;
 Мельнык (Мельниченко, Мельничук) — мельник;
 Мирошниченко — "мирошнык"-мельник
 Овчаренко — пастух-овцевод;
 Олийнык — мастер по изготовлению олии (растительного масла);
 Пасичнык — пасечник;
 Палий — поджигатель (артиллерист в Запорожской Сечи);
 Писарчук — (от слова «писарь»);
 Пономаренко (Пономарчук, Паламарчук) — пономарь (церковнослужитель);
 Плахотнюк — от слова «плахта» (мастер по изготовлению плахт);
 Рыбак, Рыбалко — рыбак;
 Рымар (Лымар) — скорняк, шорник;
 Сердюк — сердюк (пехотинец-наёмник в войсках гетмана Украины);
 Скляр —  стеклодув, изготовитель стекла и стеклянных изделий;
 Скрынник — ремесленник, изготовлявший мебель — скрыни;
 Скрыпнык — мастер по изготовлению скрипок (объяснение крайне сомнительное, народная этимология);
 Слюсаренко — от слова «слюсар» (слесарь);
 Сопильняк — музыкант, игравший на сопилке;
 Спивак — певец;
 Стельмах (Стельмашенко) — колесник, мастер, изготовляющий тележные колёса
 Чумак (Чумаченко) — ломовой извозчик, занимающийся доставкой соли (гл.обр. артельным способом, с Чёрного моря);
 Швець (Шевчик, Шевченко, Шевчук) — сапожник (а не «швец» (распространённая ошибка);
 Шинкарь; (Шинкаренко, Шинкарук) — содержатель шинка (питейного заведения).

Фамилии, идентичные нарицательным существительным 
 Баняк — кастрюля;
 Брыль — мягкая широкополая шляпа;
 Доля — судьба;
 Ковган — корыто, ступка, грубая деревянная ёмкость (к фамилии Коган не имеет отношения, но некоторые носители этой фамилии стали предполагать у себя еврейские корни);
 Кошара — овчарня;
 Мороз;
 Небылица;
 Середа — среда;
 Телига — телега;
 Цвях — гвоздь

Фамилии, образованные от имён 
 Васюченко — от Васюка (сын Василия);
 Герасименко — от Герасима;
 Геращенко — от Герашко (уменьшительная форма имени Герасим);
 Захарченко — от Захарко (уменьшительная форма имени Захар, Захарий или Захария);
 Иващенко — от Ивашко (уменьшительная форма имени Иван);
 Клименко; Клим — от Климента;
 Мартышин — сын Марты или Мартына;
 Михайленко — от Михайла (Михаила);
 Моисеенко — от Моисея;
 Мусиенко — от Мусия (народный вариант предыдущего);
 Олефир, Олефиренко — от Олефира;
 Пащенко — от Пашко (уменьшительная форма имени Павел);
 Петраченко - от Петро (укр. вариант имени Пётр);
 Романенко — от Романа;
 Саенко — от Сая (уменьшительная, искажённая или «облагозвученная» форма имени Псой);
 Сасько — от Сашко (уменьшительная форма имени Александр);
 Филь — лемковская фамилия от имени Филипп;
 Франко — уменьшительная форма имени Франк;
 Ющак, Ющенко — от Юшко, то есть Юрий;
 Яременко, Ярема — от Иеремии.

Фамилии по названию животных 
 Блощиця — клоп
 Ведмидь — медведь;
 Вовк — волк;
 Ворона;
 Гоголь — гоголь (птица);
 Горобець — воробей;
 Зозуля — кукушка;
 Лелека — аист;
 Пацюк — крыса;
 Перепелица — перепёлка;
 Сорока;
 Кобец — мелкий сокол;
 Щур — водяная крыса, стриж.

Фамилия из двух частей (прилагательное + существительное) 
 Белоштан — с белыми штанами;
 Голопуп и Голопупенко — бедняк;
 Дироштан — обладатель дырявых штанов;
 Добривечир — добрый вечер;
 Жовтонис — жёлтый нос;
 Каливод — грязная вода;
 Красношапка — красная шапка;
 Кривонис — кривой нос;
 Криворук — кривая рука;
 Нетудыхата — кривой дом;
 Сыволап — сивая(седая) лапа;
 Синебрюх — синий живот;
 Староконь — старый конь (фамилия сравнительно редкая);
 Чорнопуп — чёрный пуп

Фамилия из двух частей (глагол в повелительном наклонении + существительное) 
 Дерипаска
 Затулывитер
 Крутыхвист
 Незовыбатько
 Нейижпапа
 Непыйвода
 Несвятыпаска
 Палывода
 Перебыйнис
 Пидопрыгора
 Попсуйшапка («попсувати» — испортить)
 Пужай-Рыбка
 Тягныбок
 Тягнырядно
 Убыйбатька
 Чепинога

Особая разновидность фамилий из двух частей, образованная по принципу «цвет или масть + животное»; цвет всегда двусложный, животное всегда односложное 
 Белоконь (укр. Білокінь);
 Желтоконь (укр. Жовтокінь);
 Красноконь (укр. Краснокінь; именно так, а не «Червонокінь»);
 Рудоконь (укр. Рудокінь; то есть рыжий конь);
 Рябоконь (укр. Рябокінь);
 Сероконь (укр. Сірокінь);
 Сивоконь (укр. Сивокінь; то есть седой конь);
 Сизоконь (укр. Сизокінь);
 Черноконь (укр. Чорнокінь);
 Беловол (укр. Біловіл);
 Красновол (укр. Красновіл);
 Рябовол (укр. Рябовіл);
 Серовол (укр. Сіровіл);
 Черновол (укр. Чорновіл);
 Беловолк (укр. Білововк);
 Сероволк (укр. Сірововк);
 Черноволк (укр. Чорнововк);
 Белокоз (укр. Білокіз);
 Рябокоз (укр. Рябокіз);
 Серокоз (укр. Сірокіз);
 Сизокоз (укр. Сизокіз);
 Чернокоз (укр. Чорнокіз); чаще встречается в форме Чорнокозенко;
 Чернопёс (укр. Чорнопес);
 Рябокот (укр. Рябокіт);
 Чернокот (укр. Чорнокіт);
 Рябокур;
 Белощук (укр. Білощук);
 Белокрыс, Белокрысенко;
 Серомыш;
 Краснолис;
 Черножук, Беловошь, Чернопчёл (укр. Чорнобджіл), Черномух и другие образованные от названия насекомого фамилии редки.

К этой группе фамилий не следует причислять фамилию «Чорногуз», которая значит не «чёрный гусь», а аист (буквально: «чернозад»)

Казацкие сечевые фамилии 
Обычно состоят из двух частей — глагол в повелительном наклонении + существительное:

Вовкодав, Тягнибок, Задерыхвист, Пидипрыгора, Панибудьласка, Закривидорога, Вырвихвист, Нагнибида, Непыйпыво, Нездийминога, Жуйборода, Пидкуймуха, Лупыбатько, Неварыкаша, Нейижпапа, Загубысундук, Переверныкрученко, Нейижкаша, Нейижборщ, Небыйморда, Несвятыпаска, Сорокопуд, Оббижисвит, Затайдух и Заплюйсвичка.
Эти ассоциативные фамилии имеют яркую эмоциональную окраску, настраивают на определённый лад, пробуждая в воображении множество образов. Также распространены среди казачества на Кубани. 

Авторство этих фамилий принадлежало казакам. По правилам Сечи, вновь прибывшие должны были оставить свои фамилии за внешними стенами и войти в казацкий мир с тем именем, которое бы удачнее всего их характеризовало. Принимая во внимание такую предметность казацкой жизни, не следует удивляться тому, что сегодня одни из самых цветистых имён собственных принадлежат потомкам настоящих казаков.

Загадочные фамилии 
Существует несколько украинских фамилий, происхождение которых туманно, а этимология неясна (за пределами «народной этимологии», которая относится скорее к области юмора, чем лингвистики, а потому её интерпретации здесь не приводятся). Носители этих фамилий практически всегда — этнические украинцы, среди них почти не встречается представителей других этносов, живущих на территории Украины (за исключением тех носителей, кто принял эту фамилию в браке).
 Бузяк
 Гмыря
 Гуржий
 Дзыза (Зыза)
 Жога
 Кондуфор (лингвистический анализ исключает происхождение от французского слова «conduire» или его румынского аналога)
 Таратута
 Щорс

Женские формы фамилий 
Женские формы существуют для фамилий с суффиксом -ский (-ская), то есть для таких, которые морфологически идентифицируются как прилагательные, а также для фамилий с русским суффиксом -ов (-ова).

Западноукраинские фамилии на -ив и -ишин имеют окончания -а (примеры: Анастасия Волошина, Аркадия Оленская-Петришина и др.).

См. также 
 Украинское имя
 Белорусская фамилия
 Русская фамилия

Примечания

Ссылки